Slovo žert může označovat:

 vtip – krátké vyprávění k pobavení
 Žert (román) – román Milana Kundery vydaný roku 1967
 Žert (film) – film režiséra Jaromila Jireše podle stejnojmenného Kunderova románu

Externí odkazy